Partit Feixista Rus
 Prova funcional respiratòria, avaluació de la funció pulmonar, amb el propòsit d'avaluar la gravetat (o la progressió, en proves repetides en el temps) d'un deteriorament pulmonar.